Лас Трес Г има више значења:

 Лас Трес Г (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Трес Г, Гвадалупе Гонзалез Гарза (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику